Curri puede referirse a:

 El hipocorístico de Encarnación.
 Curri en polvo, un condimento.
 Curry, .